Hernekamp ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Hernekamp (1896–1965), deutscher General im Zweiten Weltkrieg 
 Karl-Andreas Hernekamp, deutscher Völkerrechtler